

Presentación previa 
Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana eran ellos defensores del título, no pudieron defender el título tras perder en la final.

Sam Groth y Leander Paes ganaron el título tras derrotar en la final Sanchai Ratiwatana y Sonchat Ratiwatana.

Cabeza de serie

 ' Sam Groth /  Leander Paes (Campeones)
  Sanchai Ratiwatana /  Sonchat Ratiwatana (Finalistas)

<ol start=3>
  Purav Raja /  Divij Sharan ''(Semifinales)
  Gong Maoxin /  Yi Chu-huan ''(Primera ronda)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Busan 2016